Houma bezeichnet:
ein nordamerikanischer Indianerstamm, siehe Houma (Volk)
eine Stadt im US-Bundesstaat Louisiana, siehe Houma (Louisiana)
die kreisfreie Stadt Houma (侯马市), die zur bezirksfreien Stadt Linfen in China gehört, siehe Houma (Linfen)
ein Ort in Tonga, siehe Houma (Tonga)

Houma ist der Familienname folgender Personen:
 Bintou Huma, auch Houma, gambische Funktionärin im Schwimmsport 

Siehe auch:
 Houma Historic District, ein historisches Gebiet im US-Bundesstaat Louisiana (NRHP 83003640)
 Huma